Die Prva Crnogorska Liga 2006/07 war die erste Spielzeit der höchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 11. August 2006 mit der Partie FK Rudar Pljevlja gegen FK Budućnost Podgorica (0:2) und endete am 26. Mai 2007.

Modus 
Es nahmen zwölf Mannschaften teil, die vorher entweder in der ehemaligen gemeinsamen Liga mit Serbien oder der ehemaligen montenegrinischen Landesliga spielten. Die Teams traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten zusätzlich sechs Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen noch fünf Heimspiele.

Herbstmeister wurde FK Budućnost Podgorica, Meister wurde FK Zeta Golubovci. Absteigen in die Druga Crnogorska Liga mussten FK Berane und FK Jedinstvo Bijelo Polje.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützen

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07